Grabs kan syfta på:

 Grabs, Sankt Gallen, en ort och kommun i Schweiz
 Grabs, en grupp av skateboardtrick